Cmentarz Komunalny w Bydgoszczy (ul. Kcyńska)
 Cmentarz Komunalny w Bydgoszczy (ul. Ludwikowo)
 Cmentarz Komunalny w Bydgoszczy (ul. Wiślana)

Zobacz też